Celebrity Skin (album) - album van de band Hole
 Celebrity Skin (single) - single van de band Hole afkomstig van bovenstaand album